Грейвз (Грейвс) () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Грейвз, Алекс (род. 1965) — американский режиссёр кино и телевидения, продюсер и сценарист.
 Грейвс, Антонио (род. 1985) — американский баскетболист.
 Грейвс, Джейсон — американский композитор, пишущий музыку для кино, телевидения и видеоигр.
 Грейвз, Клер Уильям (1914—1986) — американский психолог.
 Грейвз, Кэри (1953—2021) — американская гребчиха.
 Грейвс, Лесли (1959—1995) — американская киноактриса.
 Грейвз, Майкл (род. 1991) — американский боец ММА.
 Грейвс, Майкл (1934—2015) — американский архитектор и дизайнер.
 Грейвс, Майкл (род. 1975) — американский певец, композитор и музыкант.
 Грейвс, Моррис (1910—2001) — американский художник.
 Грейвс, Питер (1926—2010) — американский актёр.
 Грейвс, Райан (род. 1995) — канадский хоккеист.
 Грейвс, Роберт (1895—1985) — британский поэт, учёный и романист.
 Грейвс, Руперт (род. 1963) — английский актёр театра и кино.
 Грейвз, Самуэль (1713—1787) — британский адмирал.
 Грейвз, Тереза (1948—2002) — американская актриса и певица.
 Грейвз, Томас (1725—1802) — британский адмирал.
 Грейвз, Томас (~1747—1814) — британский адмирал.
 Грейвс, Уильям Сидней (1865—1940) — американский генерал.
 Грейвз, Уильям Майкл Герберт (1897—1955) — британский астроном.
 Грейвз, Эдвин (1897—1986) — американский гребец.

 Грейвс — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.

Примечания